Crewe est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1927-2009), médecin et inventeur américain
 (1860-1937), architecte de théâtre britannique
Bob Crewe (1930-2014), auteur-compositeur américain
 (1886-1973), généticien animal anglais
George Harpur Crewe (1795-1844), homme politique tory anglais
 (1828-1883), homme d'église et naturaliste anglais
 (1812-1894), propriétaire foncier anglais

 (1926-1998), journaliste et auteur anglais
Ranulph Crewe (1558/59-1646), juge et homme politique anglais

Toponyme

Crewe, ville de Virginie

Crewe, ville du Cheshire
Gare de Crewe
, ancienne circonscription britannique
Crewe Green, localité du Cheshire

Mars
, cratère

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme